Dactylella är ett släkte av svampar. Dactylella ingår i familjen vaxskålar, ordningen Orbiliales, klassen Orbiliomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Vaxskålar
Dactylella